Malcolm Whitman è riuscito a vincere il primo titolo agli U.S. National Championships battendo nella finale del torneo sfidanti Dwight F. Davis per 3-6 6-2 6-2 6-1. Il detentore del titolo Robert Wrenn non ha partecipato al challenge round così il titolo è andato al vincitore del torneo degli sfidanti.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1898